Rolf Rendtorff (1925-2014), un professeur émérite allemand d'Ancien Testament ;
 Trutz Rendtorff (1931-2016), un théologien protestant allemand, qui fut professeur de théologie systématique spécialiste d'éthique.